Футбол ( — ножной мяч) — популярный командный вид спорта.

Разновидности 

 Австралийский футбол
 Американский футбол
 Болотный футбол
 Гэльский футбол
 Канадский футбол
 Медиафутбол
 Мини-футбол (Футзал)
 Пляжный футбол
 Шоубол
 Регби
 Соккер (Европейский футбол)
 Футболтеннис
 Кикер (настольный футбол)

Спортивные СМИ 
 «Футбол» — еженедельная советская, затем российская газета.
 
 «Футбол» — украинский спортивный журнал.
 «Футбол» — советский ежегодник, печатное издание издательства «Физкультура и спорт».
 «Футбол России» — российская телепрограмма.

Прочее 
 «Галактический футбол» — французский мультсериал
 «Футбол» — комбинаторная игра на бумаге в клетку
 «Футбол 1860 года» — роман Кэндзабуро Оэ
 «Фэнтези-футбол» — развлекательная игра-прогноз
 «Убойный футбол» — гонконгский кинофильм